Horvátország
Radošić falu Lećevica községben, Split-Dalmácia megyében
Radošić falu Sinj községben, Split-Dalmácia megyében